Mike Smith (Julho de 1970) é um baterista norte-americano, mais conhecido por tocar na banda de brutal death metal Suffocation.
Participou do demo Reincremated de 1990, no 1991 EP, Human Waste, no seu álbum de debut Effigy of the Forgotten que foi lançado no ano de 1991 e em 1993 no álbum Breeding the Spawn. Então ele se separou da banda e foi substituído por  Doug Bohn.

O seu retorno ao Suffocation ocorreu no ano de 2002 quando a banda havia sido recriada. Após lançaram os álbuns Souls to Deny de 2004 e o álbum auto-intitulado no ano de 2006. Em 2012, foi anunciado sua saída da banda novamente.

Ligações externas 
 Suffocation

Bateristas dos Estados Unidos
Nascidos em 1970
Bateristas de heavy metal